

Teatro
Salvation Nell – lavoro teatrale di Edward Sheldon

Film
 Salvation Nell – film del 1915 diretto da George E. Middleton
 Salvation Nell – film del 1921 diretto da Kenneth S. Webb
 Salvation Nell – film del 1931 diretto da James Cruze